Chalaux bezeichnet:
 Chalaux (Nièvre), französische Gemeinde im Département Nièvre 
 Chalaux (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Cure

Chalaux ist der Familienname folgender Personen:
 Agustí Chalaux i de Subirà (1911–2006), katalanischer Gelehrter